Jurij Hladnik je lahko:

 Jurij Hladnik (1799—po 1848), pravnik in narodni delavec
 Jurij Hladnik (1974–), klarinetist
 Jurij Hladnik (1984–), alpinist